Грей, Джонни:
 Грей, Джонни (род. 1960) — американский легкоатлет-средневик.
 Грей, Джонни (род. 1994) — шотландский профессиональный регбист, младший брат Ричи Грея.